Іванов Павло Андрійович (1860—1918) — український історик.
 Іванов Павло Васильович (1903—1978) — радянський вчений в області екології винограду.
 Іванов-Остославський Павло Ігорович (1978) — російський поет, публіцист, історик, громадський діяч.
 Іванов Павло Миколайович (1901—1967) — український прозаїк.
 Іванов Павло Олександрович (1984) — український футболіст.